Нилмони Пхокан () — ассамская фамилия. Известные носители:

 Нилмони Пхукан (старший) (1880—1978) — ассамский писатель, поэт, политик.
 Нилмони Пхукан (младший) (1933—2023) — ассамский и индийский поэт, прозаик, переводчик, искусствовед, педагог, академик.